Лебедя́нка — село Березнеговатского сельсовета Добринского района Липецкой области.

Расположена на реке Плавице. На севере к селу примыкает деревня Ярлуково, на северо-западе — деревня Бредихино, на юге — деревня Бредихины Отруба.

Основана переселенцами из Лебедянского уезда (центр — город Лебедянь; отсюда название). Возникла в конце XVIII века как деревня Лебедя́нские Вы́селки .

Население

Объекты   культурного  наследия 
 Курганная группа 1  (2 насыпи). 

 Курганная группа 2  (4 насыпи).

Примечания 

Населённые пункты Добринского района